Карбодиими́ды — органические соединения с общей формулой RN=C=NR'. Наиболее изученным представителем является 1,3-дициклогексилкарбодиимид.

Физические свойства 
Карбодиимиды — жидкие или твёрдые вещества, при перегонке частично разлагаются и полимеризуются. Стабильность их возрастает с удлинением алкильных радикалов в молекуле, а также при наличии вторичных, третичных и ароматических радикалов.

Методы синтеза 
Карбодиимиды могут быть получены дегидратацией N,N'-дизамещенных мочевин под действием фосфорного ангидрида либо толуолсульфохлорида или отщеплением сероводорода от N,N'-дизамещенных тиомочевин при воздействии HgO, PbO либо фосгена либо тионилхлорида.

Карбодиимиды также могут быть синтезированы из изоцианатов взаимодействием с иминофосфоранами (имидирование по Штаудингеру), реакция идет по типу реакции Виттига:
 R-N=PPh3 + R'-NCO  R'-N=C=N-R + Ph3P=O
либо димеризацией изоцианатов по механизму 1,2-циклоприсоединения с последующим отщеплением CO2, протекающей при катализе фосфиноксидами или карбонилами железа, вольфрама и молибдена:
2ArN=C=O  ArN=С=NAr + СО2

Реакционная способность 
Карбодиимиды являются гетерокумуленами и их реакционная способность определяется высокой электрофильностью sp-гибридизованного атома углерода. Они очень легко реагируют с различными нуклеофилами, образуя разнообразные продукты присоединения.

С аминами карбодиимиды образуют замещенные гуанидины:
 R-N=C=N-R1 + R2NH2  R-N=C(NHR1)NHR2
Вода и сероводород присоединяются к карбодиимидам с образованием замещенных мочевин и тиомочевин:
 R-N=C=N-R1 + H2X  RNHC(=X)NHR1,
спирты и тиолы — с образованием O-алкилизомочевин и S-алкилизотиомочевин:
 R-N=C=N-R1 + R2XH  RNHC(=NR1)XR2
Карбодиимиды также реагируют с карбоновыми кислотами с образованием О-ацилизомочевин — высокореакционноспособных соединений, реагирующих с различными нуклеофилами с отщеплением мочевины и образованием ацилпроизводного, эта реакция нашла широкое применение в органическом синтезе:
 R-N=C=N-R1 + R2COOH  RNHC(=NR1)OCOR2
 RNHC(=NR1)OCOR2 + NuH  RNHCONHR1 + R2 CONu
Взаимодействие карбодиимидов с щавелевой кислотой ведет к её дегидратации с образованием соответствующей мочевины и выделением оксида и диоксида углерода, эта реакция используется при количественном определении карбодиимидов по количеству выделившейся оксида углерода:
 RN=C=NR1 + (СООН)2  RNHCONHR1 + СО + СО2

Применение в органическом синтезе 
Водорастворимые карбодиимиды используют в синтезах амидов для активации карбоксильных групп (-COOH).

Активированный карбоксильный компонент способен легко взаимодействовать с аминами, в результате чего образуется амид и соответствующее производное мочевины.

Реакцию обычно проводят при pH 4,5-5.

Этот метод нашёл широкое применение в синтезе пептидов.

См. также 
 1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)-карбодиимид

Литература 

 Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К. Справочник биохимика. — М.: Мир, 1991. — С. 326.

Ссылки 

 
 

Гетерокумулены

Соединения азота по алфавиту